Danica har flere betydninger:

 Danica (latin) – det latinske ord for "dansk".
 Danica Pension – et dansk selskab